Il doppio del torneo di tennis Abierto Tampico 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Maria-Fernanda Alvarez-Teran e María Irigoyen che hanno battuto in finale Constanza Gorches e Victoria Rodríguez 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Maria-Fernanda Alvarez-Teran /  María Irigoyen (Campionesse)
 Julia Cohen /  Chieh-Yu Hsu (quarti di finale)

 Sonja Molnar /  Lenka Wienerova (semifinali)
 Anamika Bhargava /  Denise Muresan (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Abierto Tampico 2013